Jean Poliatschek, rabbin français et professeur à l'université Bar-Ilan, à Ramat Gan en Israël ;
 Moïse Poliatschek (1885, Lydda, Russie-), rabbin d'Altkirch, en Alsace, rabbin de Toulouse en 1913, aumônier militaire, durant la Première Guerre mondiale, père de Jean Poliatscheck;

Homonymie
Homonymie de patronyme